Dit is een lijst van planetoïden 51801-51900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51801) - || 2001 NZ2 || 12 juli 2001 || NEAT
|-
| (51802) - || 2001 NF4 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (51803) - || 2001 NN7 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (51804) - || 2001 NP8 || 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (51805) - || 2001 NY12|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (51806) - || 2001 NN18|| 12 juli 2001 || NEAT
|-
| (51807) - || 2001 NX19|| 12 juli 2001 || NEAT
|-
| (51808) - || 2001 OM1 || 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (51809) - || 2001 OQ1 || 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (51810) - || 2001 ON5 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51811) - || 2001 OP5 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51812) - || 2001 OE7 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51813) - || 2001 OT8 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51814) - || 2001 OZ8 || 20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51815) - || 2001 OM10|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (51816) - || 2001 OY12|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (51817) - || 2001 OA13|| 21 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (51818) - || 2001 OM15|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (51819) - || 2001 OZ15|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (51820) - || 2001 OT19|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (51821) - || 2001 OV20|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51822) - || 2001 OB25|| 16 juli 2001 || NEAT
|-
| (51823) Rickhusband || 2001 OY8|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (51824) Mikeanderson || 2001 OE0|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (51825) Davidbrown || 2001 OQ3|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (51826) Kalpanachawla || 2001 OB4|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (51827) Laurelclark || 2001 OH8|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (51828) Ilanramon || 2001 OU9|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (51829) Williemccool || 2001 OD1|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (51830) - || 2001 OO44|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (51831) - || 2001 OT44|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (51832) - || 2001 OS46|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51833) - || 2001 OP47|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51834) - || 2001 OV47|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51835) - || 2001 OF52|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (51836) - || 2001 OH56|| 26 juli 2001 || NEAT
|-
| (51837) - || 2001 OA59|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (51838) - || 2001 OC61|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (51839) - || 2001 OF65|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (51840) - || 2001 OH65|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (51841) - || 2001 OO65|| 23 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (51842) - || 2001 OQ68|| 16 juli 2001 || NEAT
|-
| (51843) - || 2001 OF83|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (51844) - || 2001 ON83|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (51845) - || 2001 OO83|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (51846) - || 2001 OT88|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (51847) - || 2001 OV88|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (51848) - || 2001 OZ89|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (51849) - || 2001 OX90|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (51850) - || 2001 OJ92|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (51851) - || 2001 OC93|| 24 juli 2001 || NEAT
|-
| (51852) - || 2001 OB95|| 29 juli 2001 || NEAT
|-
| (51853) - || 2001 OY96|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (51854) - || 2001 OG100|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51855) - || 2001 OK102|| 28 juli 2001 || NEAT
|-
| (51856) - || 2001 OT103|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51857) - || 2001 OA105|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (51858) - || 2001 OQ105|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (51859) - || 2001 OR107|| 30 juli 2001 || LINEAR
|-
| (51860) - || 2001 OS107|| 30 juli 2001 || LINEAR
|-
| (51861) - || 2001 PD || 1 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51862) - || 2001 PH || 4 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51863) - || 2001 PQ || 6 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51864) - || 2001 PW || 2 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51865) - || 2001 PR2 || 3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51866) - || 2001 PH3 || 4 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51867) - || 2001 PC4 || 5 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51868) - || 2001 PE4 || 6 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51869) - || 2001 PR4 || 5 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51870) - || 2001 PC6 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51871) - || 2001 PH8 || 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51872) - || 2001 PN9 || 10 augustus 2001 || J. Nomen
|-
| (51873) - || 2001 PX19|| 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51874) - || 2001 PZ28|| 15 augustus 2001 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (51875) - || 2001 PG34|| 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51876) - || 2001 PU41|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51877) - || 2001 PO46|| 12 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51878) - || 2001 PP46|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51879) - || 2001 PA47|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51880) - || 2001 PV52|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51881) - || 2001 PF58|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51882) - || 2001 QM6 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51883) - || 2001 QO8 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51884) - || 2001 QS10|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51885) - || 2001 QD14|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51886) - || 2001 QV16|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51887) - || 2001 QA17|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51888) - || 2001 QZ17|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51889) - || 2001 QC18|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51890) - || 2001 QH18|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51891) - || 2001 QS19|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51892) - || 2001 QB25|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51893) - || 2001 QD25|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51894) - || 2001 QU26|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51895) Biblialexa || 2001 QX3|| 19 augustus 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (51896) - || 2001 QY34|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51897) - || 2001 QN35|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51898) - || 2001 QS36|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51899) - || 2001 QD37|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51900) - || 2001 QF37|| 16 augustus 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten